Окайна (Ocaina, Okaina) — индейский язык, на котором говорят на северо-востоке Перу (реки Ампуяку, Путумайо и Ягуасьяrу), а также на реке Верхняя Игара-Парана и притоках департамента Амасонас в Колумбии. Имеет диалекты дукайя и иботса.

Высокий тон обозначается акутом над буквой: á, é, í, ó, ú.

Примечания

Литература 
 

Языки Колумбии
Языки Перу